Heavenstamp - японская альтернативная рок-группа, созданная в 2009 году участниками Sally#Cinnamon, Tomoya.S, Shikichin и Mika, которые ранее были членами отдельных групп. В 2011 году состоялся крупный дебют с «Stand by you-E.P. + REMIXES». С 2014 года группа предоставляет песни и текст для песен другим артистам, таким как Superfly и Сакурако Охара.

Состав группы 
Sally#Cinnamon. Вокал, гитара, основная лирика.

Она начала слушать SPITZ и Ринго Сиин, а затем западную музыку, такую как Radiohead. Группа Heavenstamp берет различные элементы из музыки разных жанров и думает о том, как лучше их выразить. У Sally#Cinnamon была программа на J-WAVE, где она смогла найти для себя широкий спектр музыки по всему миру, в основном из Великобритании и США. После чего она решила, что хочет заниматься музыкой. Также пишет текст для песен для многих исполнителей в качестве автора.

Tomoya.S. Гитара, вокал, основная музыка.

Является основателем и лидером группы. Работает практически над всеми композициями.

   «Мне нравилась классическая музыка в детстве, а в начальной и средней школе я был потрясён своим первым альбомом «Magical Mystery Tour» группы The Beatles.»

Влияние на музыканта оказали так же Radiohead, Stone Roses, My Bloody Valentine, Super Furry Animals, Oasis, Blur и т.д.

До образования группы был вокалистом. На гитаре играл будущий бас-гитарист группы Heavenstamp — Shikichin. Tomoya.S пишет музыку для Superfly и других групп в качестве автора текстов/композитора и аранжировщика/продюсера.

Бывший состав:

Shikichin. Бас-гитара.

В феврале 2012 года объявил об уходе из-за разногласий.

Mika. Барабаны.

В апреле 2013 года объявила о своем уходе. Не выступала с конца 2012 года из-за проблем c поясницей.

Сотрудничество 
Рассел Лиссак

Гитарист британской рок-группы Bloc Party. Со времени своего дебюта в Heavenstamp, он вместе с Джейми Эллисом является сопродюсером нескольких песен, а также играет на гитаре. Участвует в живых выступлениях в качестве дополнительного гитариста. Песня «Pops», включенная в 1-й сингл Stand by you, была написана в соавторстве с Tomoya.S.

ТОМАТ

Креативная группа, расположенная в Лондоне. Являются членами электро-дуэта «Underworld». В дополнение к ремиксу песен в мини-альбоме «Waterfall-E.P. + REMIXES» они также продюсировали музыкальные клипы и создавали обложки.

Музыка 
Женский вокал с музыкой, сочетающей в себе гитарный рок, шугейзинг и танцевальную музыку. В период создания группы, мысли о смешанном звуке, включающем в себя элементы гитарного рока, панка, диско и шугейзинга, уже укрепились. Три человека любили не только рок, но и танцевальную музыку, например, Chemical Brothers, Underworld, Justice, Franz Ferdinand и т. д. Поэтому они хотели объединить танцы и рок.

     ''«Название группы - это придуманное слово, которое означает «небесная танцевальная музыка». «Stamp» означает «шагать» или «шаги». Когда ангел танцует на небесах - звучит музыка. Фактически, это переворачивание слова DEATHSTAR (мертвая звезда), которое было названием группы в начале формирования. А DEATH(смерть) и небо, звезды и земля - две стороны одной медали, которые идеально подходят для нашей танцевальной музыки, я думаю.»
                                                                                                                     Tomoya.S.

История 
В 2008 году на Tomoya.S произвело впечатление живое выступление на фестивале Fuji Rock группы My Bloody Valentine. Shikichin играл на гитаре в его группе, в то время как Sally#Cinnamon играла в разных группах. Heavenstamp был сформирован в 2009 году благодаря Sally#Cinnamon и Mika. Первое полугодие — это период формирования. После первого живого выступления в феврале, началась работа по записи. Они выступили три раза, чтобы распространить название группы среди людей.

В декабре 2010 года был выпущен первый мини-алюбом «Hype -E.P. + REMIXES» под лейблом Goldtone Records. Участник группы Bloc Party — Рассел Лиссак присоединился к созданию ремиксов.

В январе 2011 года группа выступила с концертом в Хигасиосаке вместе с французской рок-группой JAMAICA. В том же году они заключили контракт с Warner Music Japan и дебютировали в мае с мини-альбомом «Stand by you-E.P. + REMIXES». 80KIDZ、Bloc Party vs CoPilots、Pepe California участвовали в создании ремиксов. В Shibuya duo MUSIC EXCHANGE cостоялся концерт с Расселом Лиссаком в составе пяти человек. Третий мини-альбом «Waterfall E.P. + REMIXES» вышел в октябре. Видеоклипы и ремиксы песен создавались лондонским креативным коллективом TOMATO. В то же время, состоялся первый концерт в Лондоне, где были съёмки видеоклипа.

5 октября 2011 года они выпустили свой третий сингл под названием «Waterfall — E.P. + REMIXES».

В марте 2012 года был выпущен «Decadence E.P. + REMIXES». Animal Collective, zAk и DJ Uppercut участвовали в создании ремиксов. В июле вышел первый одноименный альбом группы «HEAVENSTAMP».

После ухода двух участников с 2014 года, группа превратилась в дуэт Sally#Cinnamon и Tomoya.S. В июле был выпущен мини-альбом «Romantic Apartment», созданный совместно с Tokie (бас-гитара) и Maseeeta (барабаны). В том же месяце на JOIN ALIVE 2014 они выступили с «Heavenstamp with SPEEDER-X» с Kenken (бас-гитара) и 中村達也 (Tatsuya Nakamura) (барабаны). В ноябре Tomoya.S стал соавтором Superfly, и с этого времени появлялся во многих телевизионных музыкальных программах в качестве гитариста группы Superfly.

Для пятого альбома Superfly «WHITE», выпущенного в мае 2015 года, Sally#Cinnamon написала текст песен для «Jailbreak Season» и «Gokusai Heartbeat», а Tomoya.S «Peel off the color». Написали текст и музыку для «Space». Sally#Cinnamon написала текст для песни «Triccawicca» июльского сингла «On Your Side» и «新世界へ»(В новый мир) из декабрьско сингла «黒い雫»(Чёрная капля).

В апреле 2016 года выпущен «Stand by you-80KIDZ, Decadence-Animal Collective remix». Tomoya.S написал музыку для выпущенного в сентябре сингла Superfly «Good-bye» (использован в фильме «闇金ウシジマくん»(Ростовщик Ушиджима-кун)) и сингла «99» (использован в дораме ドクターX シーズン4主題歌 (Доктор X сезон 4)).

В мае 2017 года вышел альбом «天国印鑑を聴きなさい» (Слушай небесные шаги). Рассел Лиссак участвовал в записи песни «Around the World» с гитарной партией.

В мае 2018 года вышел сингл «L・O・V・Eじゃない？»(Не любовь ли?). В июне Tomoya.S написал музыку для песни «Unison» сингла Superfly «Bloom» (использована в дораме ドクターX シーズン5主題歌(Доктор X сезон 5)). Sally#Cinnamon пишет текст для песен «energy», «Close to You» и «Joy & Joy» альбома Сакурако Охары «Enjoy».

В мае 2019 года вышел альбом «Love Builders».

Дискография

Синглы

Альбомы

Мини-альбомы

Видеоклипы

Концерты

1st oneman tour 2011 'Killer Killer' 
 14 декабря 仙台 enn 2nd
 16 декабря 札幌 COLONY
 20 декабря 大阪・梅田Shangli-La
 22 декабря 名古屋 ell.FITS ALL
 23 декабря 福岡ビブレホール
 26 декабря 東京・渋谷WWW

2nd oneman tour 2012"マジカル・ミスサリー・ツアー"」(Magical Mistery Tour) 
 23 сентября）札幌COLONY
 29 сентября 仙台LIVE HOUSE enn 2nd
 6 октября 福岡DRUM SON
 12 октября 名古屋CLUB QUATTRO
 13 октября 梅田CLUB QUATTRO
 24 октября 渋谷CLUB QUATTRO

Другие независимые выступления 
 9 декабря 2010 года — "Hype — E.P.+REMIXES"Release Party
 6 августа 2014 года — Heavenstamp Romantic Apartment Release Party 渋谷eggman
 27 августа〜17 сентября 2014 года — Heavenstamp Romantic Apartment Release Tour — guest -シシドカフカ
 15 апреля 2016 года — Heavenstamp ONEMAN LIVE 2016 渋谷WWW
 24 июля 2017 года — L・O・V・Eじゃない？リリースのうたげ　代官山LOOP
 21〜28 сентября 2018 года — CLUB POLYPHOLIC 2018 — guest — Hello Sleepwalkers

Основные выступления 

 4 мая 2011 года — Niigata Rainbow ROCK Market 2011
 28 августа 2011 года — ARABAKI ROCK FEST.11
 27 феврался 2012 года — The Rapture JAPAN TOUR 2012
 12 мая 2012 года — FM NORTH WAVE & WESS presents IMPACT!II(Powered By Radio WE!)
 3 июня 2012 года — SAKAE SP-RING 2012
 11 августа 2012 года — RISING SUN ROCK FESTIVAL 2012 in EZO
 23 августа 2012 года — TREASURE05X 2012 ～dream creator～
 20 мая 2013 года — The Birthday & MANNISH BOYS presents 『WEEKEND LOVERS’13』
 19 июля 2014 года — JOIN ALIVE 2014(「Heavenstamp with SPEEDER-X」として出演)
 31 декабря 2014 года — EX THEATER TV Presents COUNTDOWN EX 2014 to 2015
 21 марта 2015 года — BEA×Zepp Fukuoka presents FX2015
 31 июля 2016 года — オハラ☆ブレイク '16夏
 6 октября 2018 года — ミナミホイール2018
 17 августа 2019 года — RISING SUN ROCKFESTIVAL 2019 in EZO

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт группы Heavenstamp
Блог Sally#Cinnamon (装苑ONLINE)

Интервью 
 iLOUD(Декабрь 2012 года)
 ナタリー(Май 2011 года)
 mfound(Май 2011 года)
 CINRA.net(Май 2011 года)
 TOWER RECORDS(Июнь 2012 года)

Рок-группы Японии
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2009 году